Consilium a rebus oeconomicis (latinsky doslovně rada pro ekonomické záležitosti) může být:

 Ekonomická rada diecéze
 Ekonomická rada farnosti